Никольское — село в Сапожковском районе Рязанской области России, входит в состав Березниковского сельского поселения.

Географическое положение 
Расположено в 4 км северо-восточнее районного центра — пос. Сапожок, вблизи речки Черемошня.

История 
В XIX — начале XX века село входило в состав Морозово-Борковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 123 дворов.

С 1929 года село являлось центром Никольского сельсовета Сапожковского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Березниковского сельского поселения.

В советское время имелась молочная ферма, был расположен сельсовет.

Население

Известные люди 
Место рождения командарма 2 ранга Михаила Дмитриевича Великанова (1892—1938).

Примечания 

Населённые пункты Сапожковского района